Іванчев — російське прізвище, яке утворене від церковного чоловічого імені Іван.

Жіноча форма прізвища — Іванчева.

Походження 

Прізвище Іванчев утворене від по-батькові Іванчев — син Івановича. Тобто першоосновою цього прізвища став російський варіант канонічного чоловічого імені Іоанн (з давньоєврейської — «милість Божа») — Іван.

В цей час починають закріплюватися і передаватися з покоління в покоління прізвища, що позначають приналежність людини до конкретної сім'ї. Це були присвійні прикметники з суфіксами -ов / -ев, -ін, спочатку вказують на ім'я глави сімейства.

Відомі носії 

 Іванчв Микола (Мікі) — футболіст ужгородської «Говерли» 1970-х років.
 Іванчев Сергій Степанович (нар. 1932 р.) — російський хімік, доктор хімічних наук (1970), професор (1973), член-короспондент Російської Академії наук (1997), Заслужений діяч науки і техніки Російської Федерації (1992).

Примітки